Cappella di San Fermo – situata a Vobbia (provincia di Genova)
 Chiesa di San Fermo Maggiore – situata a Verona
 Chiesa di San Fermo Minore – situata a Verona
 Chiesa di San Fermo – situata a Padova
 Oratorio di San Fermo – situato nel comune svizzero di Castel San Pietro (Canton Ticino)
 Santuario di San Fermo Martire – situato a Crusinallo, frazione di Omegna (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
 Chiesa di San Fermo – situata a Bergamo

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Fermo e Rustico